Ни́кола Е́ркан (; 8 декабря 1964, Сплит, СФР Югославия) — хорватский футболист, играл на позиции защитника.
Принимал участие в чемпионате Европы по футболу 1996 года.

Клубная карьера 
Никола Еркан родился в Сплите. Первой профессиональной командой был «Загреб» из одноимённого города. В 1983 году перешёл в клуб «Цибалия», который покинул через три года ради предложения поиграть в клубе из родного города — «Хайдука». В сезоне 1988 года закрепился в основном составе команды и попал на заметку многим европейским клубам. В 1990 году перешёл в испанский «Овьедо», где на второй сезон был признан лучшим защитником испанской лиги. В течение шести сезонов был незаменимым игроком испанской команды.

В 1996 году решил сменить место работы и перешёл в английский футбольный клуб «Ноттингем Форест». Сумма контракта составила 1 млн фунтов стерлингов. После ухода из клуба главного тренера Фрэнка Кларка, перестал попадать в состав команды, поскольку новый тренер Дейв Бассетт не слишком в нём нуждался. Всего за «Ноттингем» Никола сыграл 14 матчей, в которых не забил ни одного мяча.

В сезоне 1997—1998 годов Никола побывал в аренде в австрийском «Рапиде». После аренды вернулся в «Ноттингем», но лишь на тренировки, и вскоре покинул это клуб перебравшись в бельгийский «Шарлеруа». За два сезона выступлений в «Шарлеруа» сыграл 36 матчей.

В 2001 году закончил игровую карьеру.

Статистика клубных выступлений

Карьера в сборной 
За сборную дебютировал 5 июля 1992 года в товарищеском матче против национальной сборной Австралии, проходившем в Мельбурне и закончившимся победой хозяев со счётом 1:0.

Первый и единственный мяч за сборную забил 9 октября 1994 года в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 1996 года против национальной команды Литвы.

Участник чемпионата Европы 1996 года. На турнире сыграл три матча — два на групповом этапе против команд Турции и Дании, завершившихся победами сборной Хорватии, соответственно, со счётом 1:0 и 3:0, и один в четвертьфинале против команды Германии, в котором его сборная проиграла 1:2 и вылетела из соревнования. В этой встрече стал антигероем — он сыграл рукой в своей штрафной площади, за что его сборная была наказана пенальти, успешно реализованным Юргеном Клинсманом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Цибалия»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Рапид» Вена